AN/SQQ-23 — американская корабельная гидроакустическая станция. Создана на основе ГАС AN/SQS-23 по программе PAIR (). По сравнению с прототипом добавлена вторая антенна, представляющая собой приёмник пассивных акустических сигналов. Произведена модернизация электроники: 21 стойка с аппаратурой на электронных лампах и 10 строек с электромашинными преобразователями заменены тремя стойками на полупроводниковых элементах.

Базовая модель SQQ-23A с двумя антеннами установлена на эсминцах типов «Чарлз Адамс» (DDG 16-19) и «Фаррагат» во время модернизации 1970—1977 годов. На крейсерах CGN-9 «Лонг Бич», CGN-25 «Бейнбридж» и крейсерах типа CG-16 «Леги» во время модернизации 1967—1972 годов устанавливалась модель SQQ-23B с одной антенной.

История 
Модернизация кораблей началась в 1972 году. Производитель сонара — компания Sperry Corporation (позднее — Unisys).

Технические характеристики 
По данным.
 Рабочая частота – 4,3-5,7 кГц
 Пиковая мощность — 160 кВт
 Длительность импульса — 160 мкс

Носители 
  — Ракетный крейсер CGN-9 «Лонг Бич»
  — Ракетный крейсер CGN-25 «Бейнбридж»
  — Ракетные крейсера типа «Леги»
  — Эскадренные миноносцы типа «Чарльз Ф. Адамс» (4 единицы)
  — Эскадренные миноносцы типа «Фаррагат»

Примечания

См. также 
 Список оружия и технических средств кораблей ВМС США

Ссылки 
 SONARS (Military Weapons)
 US Navy Shipboard Electronic Equipments. NAVSHIPS 10794-C, 1969.
 1/72 USS Conyngham DDG-17.

Гидроакустические станции надводных кораблей
Гидроакустические станции США
AN/SQQ-23